Пышкин — русская фамилия; имеет женскую форму Пышкина.
 Пышкин, Александр Олегович (род. 1987) — российский гандболист, выступает за австрийский клуб Тироль Хандбол.
 Пышкин, Виктор Львович (род. 1954) — советский и российский футболист, нападающий.
 Пышкин, Борис Андреевич (1893—1970) — советский украинский гидротехник, гидролог, доктор технических наук, профессор. Пышкин, Кондратий Тарасович (1912—1999) — Герой Социалистического Труда, директор совхоза "Звенигородский".
 Пышкин, Владимир Петрович (1941-2021) - советский и российский труженник села, руководитель КФХ. Долгое время прожил в с. Солодушино Волгоградской области.

 См. также 
 Пышкино-Троицкий район — административно-территориальная единица в составе Новосибирской и Томской областей РСФСР, существовавшая в 1939—1963 годах.